Dzadrān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Dzadrān (distrikt i Afghanistan), Paktia, 
 Shamul, distrikt, Khost, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar